Кристьян:

 Кристьян Йоунссон — премьер-министр Исландии
 Кристьян Хельгасон — исландский профессиональный игрок в снукер